This Is the Life steht für:

 This Is the Life (Album), Debütalbum (2007) von Amy Macdonald
 This Is the Life (Lied), Titelsong und Single von Amy Macdonald
 This Is the Life (Film), Film von Ava DuVernay aus dem Jahr 2008